Czarny Głaz – kamień ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, zwany też Głazem na Erech. Pojawia się we Władcy Pierścieni.

 W angielskim oryginale – Black Stone / Stone of Erech
 Przekład Marii Skibniewskiej – Czarny Głaz / Głaz na Erech
 Przekład Jerzego Łozińskiego – Czarny Kamień / Głaz na Erech
 Przekład Marii i Cezarego Frąców – Czarny Kamień / Kamień Erech

Był to olbrzymi, kulisty kamień czarnej barwy. Umieszczony był na szczycie Wzgórza Erech. Jego wierzchołek sięgał na wysokość rosłego mężczyzny, choć kamień był do połowy zagrzebany w ziemi. Niektórzy ludzie utrzymywali, iż Czarny Głaz spadł z nieba, lecz w rzeczywistości przywiózł go z Númenoru Isildur i umieścił na Erech. Właśnie tam zaprzysiągł on sojusz z Królem Gór. Przez następne wieki często przy tym kamieniu gromadzili się przeklęci Umarli, a mieszkańcy Doliny Morthondy nigdy się do niego nie zbliżali.

Podczas Wojny o Pierścień 8 marca 3019 roku Trzeciej Ery Aragorn II, wraz z Szarą Drużyną, dotarł do Czarnego Głazu, gdzie wcześniej wezwał Umarłych. Stamtąd następnego dnia wraz z nimi wyruszył w stronę Calembel.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Aragorn przy Czarnym Głazie (Abe Papakhian)
 Głaz na Erech (Daniel Steiner)

Geografia Gondoru